Als BMW L7 wurden bezeichnet:
 eine luxuriöse Variante des BMW 735i von 1985 für den US-amerikanischen Markt, siehe BMW E23
 eine verlängerte Version der dritten Generation der BMW 7er-Reihe, siehe BMW E38